A 2002-es FA Kupa döntőt két londoni csapat, az Arsenal és a Chelsea játszotta a Millennium Stadionban 2002. május 4-én. A mérkőzést az Arsenal nyerte 2–0-ra Ray Parlour és Fredrik Ljungberg góljaival.

A mérkőzés

További információk 
 Soccerbase
 BBC

FA-kupa-döntők
Angollabdarúgókupadöntő
A Chelsea FC mérkőzései
Cardiff